Ion I. Cristea (n. 1938, Constanța – d. 1965) a fost un matematician român, specialist în mecanica fluidelor.

Biografie 
A fost student și doctorand al lui Victor Vâlcovici și candidat în științe fizico-matematice, dar datorită unui accident s-a stins din viață la numai 27 de ani neîmpliniți.

Încă din liceu s-a distins prin talentul său matematic. Studiile universitare le-a parcurs la Universitatea din București.
A fost numit asistent la Catedra de Matematică.

A făcut parte din comitetul de redacție al Gazetei Matematice, unde s-a distins printr-o deosebită activitate.

În 1965 urma să fie trimis la Paris pentru specializare sub îndrumarea profesorului Paul Germain, în domeniul mecanicii fluidelor și magnetoaerodinamicii și a profesorului Henri Cabannes, specialist în teoria cinetică a gazelor și în mecanică teoretică generală.

S-a preocupat și de probleme legate de mecanica cuantică și de teoria relativității (1962).

Scrieri 
 1962: Asupra mișcărilor tridimensionale permanente ale fluidelor
 1963: Mecanica analitică a fluidelor perfecte barotrope.

Legături externe 
  Ion Cristea, o speranță a matematicii românești, frântă la mijlocul anilor ’60
  Dicționarul enciclopedic al matematicienilor 

Nașteri în 1938
Decese în 1965
Constănțeni
Matematicieni români din secolul al XX-lea
Specialiști în aerodinamică
Specialiști în mecanica fluidelor
Absolvenți ai Facultății de Matematică a Universității București